Gamergu peut désigner :
 les Gamergu, une population vivant au Cameroun et au Nigeria
 le gamergu, un dialecte du wandala, parlé au Cameroun et au Nigeria.